Aargau – Cantone svizzero
Aargau – Pianeta immaginario di Guerre stellari

Altri progetti